Mackay, MacKay nebo McKay může znamenat:

místní název
 Jezero Mackay v Austrálii

příjmení osob
 Andy Mackay (* 1946), britský hudebník, saxofonista
 Duncan Mackay (* 1950), anglický hudební skladatel, zpěvák a klávesista
 George Mackay Brown (1921–1996), skotský básník, prozaik a dramatik
 Jimmy Mackay (1943-1998), australský fotbalista
 Steve Mackay (1949–2015), americký saxofonista

příjmení McKay
 Antonio McKay (* 1964), americký atlet, sprinter
 K. Gunn McKay (1925–2000), americký demokratický politik
 Randy McKay (* 1967), kanadský hokejový útočník
 Rodney McKay, fiktivní postava v televizním seriálu Stargate Atlantis